Парижский квартал Бельвиль () находится на востоке французской столицы, в 20-м округе на Бельвильском холме (Butte de Belleville).

История 
О селении, окружённом виноградниками, на холме Бель-Вю (Belle Vue — красивая панорама, красивый вид) известно с XII века. В XVIII веке оно было местом воскресных прогулок парижан. В 1840 Бельвиль вместе с Парижем был опоясан Тьерской городской стеной. Постепенно он приобретает городские черты, здесь селятся парижане, чьё жильё было уничтожено в процессе гигантской перестройки столицы бароном Османом.

В Парижскую коммуну в 1871 году бельвильские баррикады были последними, сдавшимися перед натиском версальцев: население этой части Парижа уменьшилось с 50 тыс. до 30 тыс. человек.

Бельвиль был официально включён в границы Парижа в 1860 г., и Бельвильская улица (rue de Belleville) стала границей 19-го и 20-го столичных округов.

Начиная с 1920-х гг., Бельвиль превращается в иммигрантский квартал, где селятся армяне, греки и поляки, работающие в мастерских по пошиву одежды и обуви. В 1960-х гг. происходит массовый приток алжирцев и тунисцев, в 1980-х гг. — африканцев и азиатов. Квартал с юмором называют «Вавилонвилем» (Babelville).

В 1930-х годах известный цыганский гитарист Жан Батист Рейнхардт увековечил район Бельвиль в одноимённом произведении.

Достопримечательности 

 Парк Бельвиль, открытый в 1988 г.
 Эдит Пиаф родилась в 1915 г. на лестнице дома 72 по Бельвильской улице, о чём свидетельствует мемориальная доска.

См. также 

 XX округ Парижа
 Парижская коммуна

Кварталы Парижа
XX округ Парижа
Холмы Парижа